Ismail II (Nasriden), sultan van Granada (1359-1360)
 Ismail II (Safawiden), sjah van Iran (1576-1578)